Дже́йсон Смит (; ) — американский кёрлингист, третий мужской команды США на .

Достижения 
 : золото (2009).
 Чемпионат мира по кёрлингу для юниоров «B»: бронза в 2003 году в Торнбю (Дания).
 : золото (2005).
 : золото ().

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы США по кёрлингу